Lullejauratj kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lullejauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 737584-166284), sjö i Jokkmokks kommun,  (14,4 ha)
Lullejauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 740118-168760), sjö i Jokkmokks kommun,  (2,71 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn